Le Championnat du Portugal de football 1965-1966 est la  de la compétition qui voit le sacre du Sporting Portugal.

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1965-66 sur leballonrond.fr

1965-1966
Championnat Portugal Football 1965-1966 D1
Championnat Portugal Football 1965-1966 D1
Portugal
Portugal